Podborocze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim
 Podborocze – wieś na Ukrainie w obwodzie wołyńskim, w rejonie koszyrskim